Wilhelm Carlgren kan syfta på:

 Wilhelm Carlgren (1833–1919), svensk skolman och historiker
 Wilhelm Carlgren (1879–1963), svensk skolman och historiker, den föregåendes son
 Wilhelm Carlgren (1922–2008), svensk historiker, den föregåendes son